Il singolare del torneo di tennis Austin Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sargis Sargsian che ha battuto in finale Sébastien Lareau 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Michael Joyce (semifinali)
 Neville Godwin (primo turno)
 Sébastien Lareau (finale)
 Sargis Sargsian (Campione)

 Mark Knowles (quarti di finale)
 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Steve Bryan (secondo turno)
 Oliver Gross (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Austin Challenger 1996